Кондон има више значења:
 Кондон (Монтана)
 Кондон (Орегон)